Palabuan (Ujung Jaya), een plaats in Indonesië
Palabuan (Sukahaji), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing